ТНР — многозначная аббревиатура:
 ТНР — точка начала разворота
 ТНР — Тувинская Народная Республика
 ТНР — тяжёлые нарушения речи

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей

Тувинская Народная Республика